Уалависес има више значења:

 Општина Уалависес (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Уалависес (Уалависес, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику